Диале́кты ку́рдского языка́ демонстрируют высокую степень расхождения, что зачастую затрудняет общение между носителями различных диалектов. Это особенно видно в случае курманджи и лакского диалектов, наиболее далёких друг от друга. Последний находится с давних времен под значительным влиянием персидского и лурского языков.
По корневому составу и фонетике диалекты схожи, но имеют значительные различия в морфологии и частично в лексике, что и затрудняет взаимопонимание между носителями различных диалектов. Это связано с морфологической перестройкой, которой подверглись в Средние века большинство иранских языков. Есть несколько разновидностей языка курдов, традиционно именуемых диалектами. По конституции Ирака курдский считается плюрицентрическим языком, в котором имеется несколько крупных наречий.

Классификация 
Диалекты курдского языка демонстрируют высокую степень расхождения, что зачастую затрудняет общение между носителями различных диалектов. Это особенно видно в случае севернокурдского и лакского диалекта, которые считаются наиболее расходящимися диалектами курдского народа. Последний находится с давних времен под значительным влиянием персидского и лурского языков. По корневому составу и фонетики диалекты схожи, но имеют значительные различия в морфологии и частично в лексике, что и затрудняют взаимопонимание между носителями различных диалектов. Это связано с морфологической перестройкой, которой подверглись в Средние века большинство иранских языков. Есть несколько разновидностей языка курдов, традиционно именуемых диалектами. По конституции Ирака считается плюрицентрическим языком, в котором находятся ряд крупных наречий. Таким образом, современная курдская диалектология выделяет несколько диалектов:

 Севернокурдский (курманджи):
 Северный говор
 Северо-западный говор
 Южный говор
 Юго-западный говор
 Юго-восточный говор (литературный)
 Центральнокурдский (сорани, южный курманджи):
 Слемани (литературный)
 Мукрияни
 Джафи
 Хавлери
 Гермияни
 Ардалани
 Южнокурдский:
 Калхори
 Файли
 Кордали (палаи)
 Абдуи

 Лаки (часто классифицируется в состав южнокурдского):
 Пиш-е кух
 Пошт-е кух
 Заза-горани
 Зазаки (кырманджки, дымылки):
 Северный зазаки
 Южный зазаки
 Горани:
 Шабаки
 Баджалани
 Аврами (аврамани)
 Сарли
 Кандули
 Шехани

Отдельно можно выделить:

 Луро-бахтиарский диалектный континуум:
 Лурский язык (лури)
 Бахтиарский язык (бахтиари)

 Южнокурдистанский язык (хулаула);

Заза-горани 
Зазаки и горани многими исследователями и также в курдской литературе рассматриваются одними из диалектов языка курдов, так как носители исторически считают себя частью курдской общности . По мнению русского востоковеда В. Ф. Минорского зазаки является одним из наречий курдского языка. Той же позиции придерживается другой русский востоковед — И. А. Смирнова, считающая, что диалект зазаки является одним из двух составляющих диалектов курдского языка. Однако это предположение неоднозначно воспринимается некоторыми востоковедами. Зазаки и горани, будучи похожими друг на друга, существенно отличаются от севернокурдского, южнокурдского и южногокурдского, оставаясь им генетически родственными, но явно с более высоким диалектным расхождением. Курдский язык хоть и классифицируется как северо-западный иранский язык, но имеет у четырёх вышеперечисленных диалектов сильный юго-западный элемент, который меньше в зазаки и горани. Горани отличается от севернокурдского и центральнокурдского грамматически (со вторым в меньшей степени), но имеет много общей с ними лексики.

Сходства зазаки с соседним севернокурдским диалектом:

 Подобные личные местоимения и их использование;
 Энклитика «у»;
 Очень похожая эргативная структура;
 Мужская и женская система изафета;
 В обоих идиомах есть именительный падеж и косвенный падеж с окончаниями -î в мужском и -ê в женском роде;
 Оба языка утратили притяжательную энклитику, в то время как она существует в других идиомах, на которых говорят курды (сорани и горани);
 Подобные гласные фонемы;

Взаимопонимание 
Носители лакского диалекта хорошо понимают носителей южнокурдского. Хоть и различия между ними минимальны, многие лингвисты не классифицируют лаки в состав южнокурдского диалекта, так как он является эргативным и, следовательно, четвёртым курдским диалектом. Носители курманджи и сорани плохо понимают друг друга из-за различий в морфологии, но достаточное взаимопонимание на бытовом уровне между ними до сих пор сохранилось.

Сравнение диалектов

Литературный язык 
Современный курдский язык имеет два ведущих литературных стандарта — курманджи и сорани. Первый основан на юго-восточном говоре северного диалекта, второй — на говоре города Сулеймания.

Примечания 

Курдские языки
Диалекты по языкам